Meik Adalbert Karwot (ur. 27 lutego 1993 w Würselen) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy lub defensywnego pomocnika w polskim klubie Zagłębie Sosnowiec.

Kariera klubowa 
Wychowanek rodzimego 1. FC Köln. W 2017 dołączył do Górnika Zabrze, gdzie po wicemistrzostwie I ligi zadebiutował w Ekstraklasie. 2 lutego 2018, został wypożyczony do końca sezonu do Pogoni Siedlce. W 2018 został graczem Radomiaka, z którym w latach 2019-2021 awansował z II ligi do najwyższej klasy ligowej.

Statystyki 
stan na 3 marca 2022

Sukcesy 
 Górnik Zabrze
 Wicemistrzostwo I ligi: 2016/2017

 Radomiak Radom
 Mistrzostwo I ligi: 2020/2021
 Mistrzostwo II ligi: 2018/2019

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Urodzeni w 1993
Niemieccy piłkarze
Piłkarze Wormatii Worms
Piłkarze Górnika Zabrze
Piłkarze Pogoni Siedlce
Piłkarze Radomiaka Radom
Piłkarze Zagłębia Sosnowiec